Вихар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вихар, Бела (1908—1978) — венгерский поэт, отец Юдит Вихар.
 Вихар, Юдит (род. 1944) — венгерский историк литературы, учёный-японист, переводчица, дочь Белы Вихарa.